Черниговское — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Черниговское — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Черниговское — название аула Кондыбай Уалихановского района Северо-Казахстанской области до 2007 года.

Россия 
 Черниговское — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Черниговское — село в Апшеронском районе Краснодарского края.

Украина 
 Черниговское — село в Лозовском районе Харьковской области.

Разное 
 Черниговское воеводство
 Черниговское княжество
 Черниговское наместничество
 Черниговское сельское поселение

См. также 
 Черниговская
 Черниговский